Mosnac kan syfta på:
 Mosnac, Charente-Maritime, en kommun i Charente-Maritime i Frankrike
 Mosnac, Charente, en kommun i Charente i Frankrike